Mužská čtyřhra Qatar ExxonMobil Open 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Mezinárodního komplexu chalífy nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu, Nizozemec Wesley Koolhof s Britem Nealem Skupskim, do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal třetí nasazený, indicko-australský pár Rohan Bopanna a Matthew Ebden, který ve finále zdolal francouzsko-nizozemskou dvojici Constant Lestienne a Botic van de Zandschulp. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Získali tak premiérovou společnou trofej, jíž vylepšili týden staré finálové maximum z Rotterdam Open 2023. 42letý veterán Bopanna na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý třetí deblový titul. Na Qatar Open již triumfoval v roce 2020. Pro 35letého Ebdena to bylo osmé turnajové vítězství ze čtyřhry. V Dauhá se stal historicky prvním australským šampionem včetně singlové soutěže.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2023